L'institut universitaire de technologie du Havre a été fondé en 1967. 

Il est rattaché à l'Université du Havre depuis la création de cette université.

Il s'étend sur deux sites : Caucriauville en ville haute et Frissard sur le nouveau campus des docks.

Enseignements

Bachelors universitaires technologiques 
Il propose la préparation aux BUT suivants :

 Carrières sociales
 Génie civil construction durable
 Génie électrique informatique industrielle
 Gestion des entreprises et des administrations
 Génie mécanique productique
 Hygiène, Sécurité, Environnement
 Information communication
 Informatique
 Management de la logistique et des transports
 Techniques de commercialisation

Licences professionnelles 
 Commerce et vente appliqués à l'industrie
 Conception et commercialisation de produits touristiques
 Conduite et gestion de projet BTP
 Contrôle de gestion
 Développement et administration de sites internet
 Gestion des opérations logistiques et portuaires
 Gestion de la rémunération et des emplois
 Gestion des risques environnementaux, santé sécurité
 Inspection de sites industriels
 Machines tournantes sous pression
 Stratégies et supports de communication
 Supervision des installations industrielles

Administration 
 Hugues Duflo (depuis juin 2021)
 Stéphane Lauwick (-2021)
 Jean-Pierre Sceaux (2001 - 2011)
 Serge Carpentier (1996 - 2001)
 Alain Portron (1986 - 1996)

Identité visuelle

Annexes

Notes, sources et références

Articles connexes 
 Université du Havre
 Académie de Rouen

Liens externes 
  Site officiel de l'IUT du Havre

Havre, Le
Enseignement supérieur au Havre
Université du Havre
Organisme fondé en 1987